Castelli se poate referi la:

 Castelli, Abruzzo, comună din provincia Teramo, regiunea Abruzzo, Italia
 Castelli, Argentina, oraș din Provincia Buenos Aires, Argentina.
 Castelli Calepio,comună din provincia Bergamo, Italia
 Benedetto Castelli, matematician italian
 Villa Castelli, comună din provincia Brindisi, regiunea Puglia, Italia